Дроздо́во — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Туричинской волости.

География 
Расположена в 15 км к юго-западу от райцентра, города Невель, и в 0,3 км к северо-востоку от бывшего волостного центра, деревни Новохованск.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 33 человека.

История 
С января 1995 до декабря 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Новохованской волости.

Примечания 

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)